Otocelididae — родина двобічно-симетричних тварин класу Ацели.

Класифікація 
Родина включає в себе 5 родів з 11 видами:
 Рід Archocelis
 Archocelis macrorhabditis Dörjes, 1968
 Рід Haplotestis
 Haplotestis curvitubus Dörjes, 1968
 Рід Notocelis
 Notocelis gullmarensis (Westblad, 1946)
 Notocelis maculata (Karling, Mack-Fira & Doerjes, 1972)
 Notocelis rubidocula Kozloff 2000
 Notocelis subsalina (Ax, 1959)
 Рід Philocelis
 Philocelis brueggemanni Hooge & Tyler, 2003
 Philocelis cellata Dörjes 1968
 Philocelis karlingi (Westblad, 1946)
 Philocelis robrochai Hooge & Rocha, 2006
 Рід Posticopora
 Posticopora luteopunctata (Ehlers & Doerjes, 1979)

Ацеломорфи